Pinnotheridae är en familj av kräftdjur som beskrevs av De Haan 1833. Enligt Catalogue of Life ingår Pinnotheridae i överfamiljen Pinnotheroidea, ordningen tiofotade kräftdjur, klassen storkräftor, fylumet leddjur och riket djur, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället ordningen tiofotade kräftdjur, klassen storkräftor, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Pinnotheridae 67 arter. 

Pinnotheridae är enda familjen i överfamiljen Pinnotheroidea. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Tiofotade kräftdjur
Pinnotheridae (Pinnotheroidea)